Scotch – nome commerciale del nastro adesivo prodotto e inventato dalla 3M
 Scotch whisky – whisky scozzese

Film
Scotch – cortometraggio del 1930 diretto da Mack Sennett
Scotch – cortometraggio del 1968 diretto da Jonathan Miller
Scotch – cortometraggio del 2003 diretto da Julien Rambaldi

Musica 
 Scotch – gruppo musicale italiano
 S.C.O.T.C.H. – album di Daniele Silvestri del 2011

Pagine correlate 
 Butterscotch

Altri progetti